Буланже може да се отнася за:

 Жорж Буланже – френски генерал и политик
 Жорж Албер Буланже – британски биолог
 Жорж Буланже – румънски музикант
 Лили Буланже – френски композитор
 Гюстав Буланже – френски художник